Miejscowości w USA:
 Oak Level – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Oak Level (ang. Oak Level Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash